Либов може бити:

 Либов (Доња Саксонија), општина у округу Лихов-Даненберг, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Либов (Мекленбург-Западна Померанија), општина у округу Нордвестмекленбург, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.